2 miejscowości w Polsce: 
 Skalin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 
 Skalin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard